Vittorio Emanuele II d'Italia
 Re Galantuomo – pirovascello della Regia Marina